Kim Strömberg (* 8. prosince 1987, Helsinky) je finský hokejový útočník hrající za tým HC Kometa Brno v Tipsport extralize.

Statistiky

Klubové statistiky 

| 2006/07
| Jokerit Helsinky
| SM-l 20
| 33 || 16 || 32 || 48 || 88
| 5 || 3 || 4 || 7 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2006/07
| Jokerit Helsinky
| SM-l
| 17 || 0 || 0 || 0 || 20
| — || — || — || — || —
|-
| 2006/07
| Finsko U20
| Mestis
| 7 || 1 || 3 || 4 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2007/08
| Jokerit Helsinky
| SM-l 20
| 28 || 13 || 26 || 39 || 48
| 4 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
| 2007/08
| Jokerit Helsinky
| SM-l
| 36 || 0 || 7 || 7 || 12
| 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2008/09
| Tappara Tampere
| SM-l
| 56 || 12 || 13 || 25 || 44
| — || — || — || — || —
|-
| 2009/10
| Tappara Tampere
| SM-l
| 39 || 4 || 6 || 10 || 20
| 7 || 3 || 0 || 0 || 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2010/11
| Tappara Tampere
| SM-l
| 60 || 9 || 15 || 24 || 26
| — || — || — || — || —
|-
| 2011/12
| Tappara Tampere
| SM-l
| 36 || 1 || 5 || 6 || 14
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2011/12
| HK Poprad
| SLH
| 10 || 4 || 5 || 9 || 8
| 5 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2012/13
| Orli Znojmo
| EBEL
| 53 || 19 || 20 || 39 || 26
| 5 || 1 || 4 || 5 || 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/14
| HC Bolzano
| EBEL
| 46 || 16 || 18 || 34 || 51
| 13 || 5 || 8 || 13 || 14
|-
| 2014/15
| EC KAC
| EBEL
| 36 || 1 || 15 || 16 || 14
| 9 || 1 || 2 || 3 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015/16
| SaiPa
| Liiga
| 44 || 11 || 8 || 19 || 6
| — || — || — || — || —
|-
| 2016/17
| SaiPa
| Liiga
| 50 || 5 || 21 || 26 || 24
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/18
| SaiPa
| Liiga
| 49 || 9 || 9 || 18 || 32
| 9 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2018/19
| KooVee
| Mestis
| 2 || 1 || 2 || 3 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19
| Herning Blue Fox
| ML
| 8 || 2 || 4 || 6 || 8
| — || — || — || — || —
|-
| 2018/19
| KooKoo
| Liiga
| 41 || 9 || 14 || 23 || 18
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| KooKoo
| Liiga
| 59 || 23 || 27 || 50 || 45
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| IK Oskarshamn
| SHL
| 52 || 8 || 10 || 18 || 22
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| KooKoo
| Liiga
| 57 || 11 || 26 || 37 || 26
| 16 || 5 || 10 || 15 || 10
|-
| 2022/23
| HC Kometa Brno
| ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Liiga (SM-liiga) celkově
! 544
! 94
! 151
! 245
! 287
! 37
! 12
! 18
! 30
! 14
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | EBEL (ICEHL) celkově
! 135
! 36
! 53
! 89
! 91
! 27
! 7
! 14
! 21
! 18
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Finští hokejoví útočníci
Hráči HC Kometa Brno
Hráči HC Znojmo
Hokejisté Rakouské hokejové ligy
Hokejisté SM-liigy
Hokejisté HK Poprad
Hokejisté Metal Ligaen
Hokejisté Svenska hockeyligan
Narození v roce 1987
Narození 8. prosince
Narození v Helsinkách
Žijící lidé
Muži